Ла Естансија де Абахо има више значења:

 Ла Естансија де Абахо (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Естансија де Абахо (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естансија де Абахо (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естансија де Абахо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику